Vic ou VIC peut être un nom propre, un sigle ou acronyme ou encore un code qui réfère à :

Toponymie 
Vic est un élément toponymique médiéval, dont l'étymologie remonte au latin vicus.

Vic (en catalan Vic et en espagnol Vich), ville de la province de Barcelone.

Vic ou Vic-d'Oust, ancienne commune française de l'Ariège, aujourd'hui intégrée à Oust.
 Le Vic-Bilh, région de Gascogne.
 Vic-de-Chassenay, commune française de la Côte-d'Or.
 Vic-des-Prés, commune française de la Côte-d'Or.
 Vic-Dessos : voir Vicdessos.
 Vic-en-Bigorre, commune des Hautes-Pyrénées.
 Vic-en-Carladès : voir Vic-sur-Cère.
 Vic-Fezensac, commune française du Gers.
 Vic-la-Gardiole, commune française de l'Hérault.
 Vic-le-Comte, commune française du Puy-de-Dôme, dans l'aire urbaine de Clermont-Ferrand.
 Vic-le-Fesq, commune française du Gard .
 Vic-Montaner, une communauté de communes des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.
 Vic-sous-Thil, commune française de la Côte-d'Or.
 Vic-sur-Aisne, commune française de l'Aisne.
 Vic-sur-Cère, commune du Cantal.
 Vic-sur-Saint-Chartier, ancienne commune française de l'Indre, aujourd'hui intégrée à Nohant-Vic.
 Vic-sur-Seille, commune française de la Moselle.
 Le Vic, lieu dit de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Patronymie 
Vic est un patronyme, en lien avec les toponymes précédents, porté notamment par :
 Claude de Vic (1670-1734), savant et moine bénédictin français. 
 Claude-Henri Vic ( ? - ), compositeur français.
 Dominique de Vic (1551-1610), vicomte d'Ermenonville, militaire français des guerres de religion.
 Méry de Vic (° avant 1540 - † 1622), frère de Dominique de Vic, garde des sceaux de France.
 Pierre de Vic (avant 1193-1231), troubadour.
 Jean Vic (1896 – 1925), écrivain. Prix d'Académie de l'Académie Française 1923.

Prénom 
 Vic est un diminutif des prénoms Victor, , 
 Vic est notamment le surnom donné à Victoire Beretton dans La Boum.

Sigle 
VIC, sigle composé des trois lettres V, I et C, peut faire référence à :
 Vente d'immeuble à construire : se dit d'une vente immobilière à livrer (article 1601 du Code civil).
Visite d'inspection commune : visite de vérification de la sécurité sur chantier, effectuée conjointement par une entreprise de travaux et un coordonnateur SPS au début des travaux de l'entreprise.

Codes 
VIC, code composé des trois lettres V, I et C, peut faire référence à :
 Victoria (État), État de l'Australie, selon la liste des codes des territoires australiens.
 Aéroport de Vicenza/Trissino, en Italie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Œuvres 
 Vic Voyage, série de bande dessinée fantastique de Sergio Macedo.

Code
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Surnom